Flughafenautobahn steht allgemeinsprachlich für:
 eine Autobahn, die überwiegend der Erschließung eines Flughafens dient 

Flughafenautobahn werden folgende Autobahnen genannt:
 Bundesautobahn 14 zur Erschließung des Flughafens Leipzig/Halle
 Bundesautobahn 44 zur Erschließung des Flughafens Düsseldorf
 Bundesautobahn 59 zur Erschließung des Flughafens Köln/Bonn
 Bundesautobahn 92 zur Erschließung des Flughafens München
 Bundesautobahn 281 zur Erschließung des Flughafens Bremen
 Bundesautobahn 113 zur Erschließung des Flughafens Berlin Brandenburg
 Bundesautobahn 352 zur Erschließung des Flughafens Hannover-Langenhagen 
 Ost Autobahn zur Erschließung des Flughafens Wien-Schwechat
 Autobahn 51 zur Erschließung des Flughafens Zürich